Gerty est un prénom et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1975), ingénieur américain de la NASA

Prénom
, compositrice et nouvelliste hongroise
Gerty Archimède (1909-1980), avocate et femme politique française
 (1958-2020), présentatrice de télévision belge
Gerty Dambury (née en 1957), dramaturge et romancière française
Gerty Evens (née en 1987), judokate belge
 (1887-1970), photographe allemande
Gerty Theresa Cori (1896-1957), biochimiste américaine

Toponyme

Gerty, ville de l'Oklahoma

Rue Gerty-Archimède, rue du  de Paris

Voir aussi

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme